Bauernkapelle steht für:

Kirchengebäude:
 Bauernkapelle Krusendorf, Amt Neuhaus im niedersächsischen Landkreis Lüneburg
Musikensemble:
Bauernkapelle Mindersdorf 
Siehe auch:
 Bauernkirche